Bundesstraße 9, een Bundesstraße in Duitsland
 B9 (Jamaica), een weg op Jamaica
 A9 (Kroatië), een weg in Kroatië, waarvan een gedeelte wordt aangeduid als B9
 Foliumzuur, vitamine B9